Kelzang Gyatso (1708-1757) le  dalaï-lama.
 Kelsang Gyatso (1931-2022),  moine bouddhiste fondateur de la « Nouvelle Tradition Kadampa »